Олимпийският турнир по футбол на Деветнадесетите летни олимпийски игри в Мексико Сити, Мексико, през 1968 г. се провежда от 13 до 26 октомври 1968 г.

Медалисти 
Националният отбор по футбол на Унгария печели олимпийската титла с 4 – 1 в мач срещу България. В мача за бронзовия медал Япония побеждава домакина Мексико с 2 – 0.

Първи кръг

Група A

Група В

Група С

Група D

Четвъртфинали 
 

 

 

 
 След жребий напред продължава България.

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Източници 
  FIFA.com. Mexico 1968,

1968
Летни олимпийски игри 1968
Футбол в Мексико